Thomalla ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Thomalla (1934–2018), deutscher Szenenbildner und Filmarchitekt
 Claudia Thomalla, deutsche Squashspielerin
 Curt Thomalla (1890–1939), deutscher Drehbuchautor, Neurologe und Sozialmediziner
 Denis Thomalla (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Georg Thomalla (1915–1999), deutscher Schauspieler
 Hans Thomalla (* 1975), deutscher Komponist
 Markus Thomalla (* 1974), Kaplan in St. Pankratius in Gescher
 Richard Thomalla (1903–1945), SS-Hauptsturmführer 
 Simone Thomalla (* 1965), deutsche Fernsehschauspielerin
 Sophia Thomalla (* 1989), deutsche Fernsehschauspielerin
 Volker K. Thomalla, deutscher Luftfahrtjournalist
 Wolfgang Thomalla (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tomalla